San Benito bezeichnet

 San Benito (Entre Ríos), Gemeinde in Argentinien
 San Benito (Punata), Ort im Departamento Cochabamba, Bolivien
 San Benito (Sunchu Pampa), Landstadt im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Municipio San Benito, Landkreis im Departamento Cochabamba, Bolivien
 San Benito (Petén), Gemeinde in Guatemala
 San Benito (Bogotá), Stadtteil von Bogotá, Kolumbien
 San Benito (Santander), Gemeinde in Santander, Kolumbien
 Islas San Benito, Inselgruppe in Mexiko
 San Benito (Yucatán), Ort östlich von Progreso, Mexiko
 San Benito (Nicaragua), Ort in Nicaragua
 San Benito (Contumazá), Ort und Distrikt in Peru
 San Benito (Surigao del Norte), Gemeinde auf den Philippinen
 San Benito (Texas), Stadt im Bundesstaat Texas, USA
 San Benito County, County im Bundesstaat Kalifornien, USA
 San Benito River, Fluss im gleichnamigen County von Kalifornien
 Distrikt San Benito, Distrikt in Peru